Agíasma kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Agíasma (ort i Grekland, Östra Makedonien och Thrakien), Nomós Kaválas, 
 Agíasma (ort i Grekland, Attika), Nomarchía Anatolikís Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar